В статье приведены результаты матчей сборной Бутана по футболу в 2009 году.

Футбол в Бутане